Torak kan avse:

 Torak (wadi i Algeriet) – en flodbädd i provinsen Tamanrasset
 Torak – en rollfigur i bokserien Sagan om Belgarion
 Torak – huvudrollsfiguren i bokserien Han som föddes att möta mörkret